Пизотла има више значења:

 Пизотла (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пизотла (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику